Osoby o tym nazwisku:
 Attila Kerekes – węgierski piłkarz 
 László Kerekes – rzymskokatolicki duchowny
 Sándor Kerekes – węgierski zapaśnik
 Vica Kerekes – słowacka aktorka i modelk
 Zsombor Kerekes – węgierski piłkarz